JAK1  — тирозинкиназа  человека, необходимая для сигнализации  некоторых цитокинов типа I и типа II. Он взаимодействует с гамма-цепью (γ)  , чтобы вызвать сигналы от семейства рецепторов  (например,  , IL-7R , IL-9R и IL-15R ), семейством рецепторов IL-4 (например, IL-4R и ), семейством рецепторов  (например, IL-6R, , , , рецептором  (СТ-1R),  (CNTF -R), рецептором нейротрофина-1 (NNТ-1R) и лептина-R). Он также важен для трансдукции сигнала от интерферонов типа I (IFN-α/β) и типа II (IFN-γ) и членов IL-10 с помощью семейства . JAK1 играет решающую роль в инициировании ответов для нескольких основных семейств рецепторов цитокинов. Потеря JAK1 летальна для новорожденных мышей, возможно из-за трудностей с сосанием молока. Экспрессия JAK1 в раковых клетках заставляет отдельные клетки сокращаться, потенциально позволяя им сбегать из опухолей и метастазов в другие части тела.

Взаимодействия 
Янускиназа 1, как было выявлено, взаимодействует с:

 ELP2,
 GNB2L1 
 IL6ST,
 Grb2,
 IL2RB,
 IRS1,
 IL10RA,
 PTPN11,
 STAM2,
 STAT3,
 STAT5A,
 STAT5B, и
 TNFRSF1A.

См. также 
 
  (JAK2)
  (JAK3)
 Тирозинкиназа (TYK)
 Тирозинкиназа 2 (TYK2)

Примечания

Литература 

КФ 2.7.10